A National Basketball Association 1994–1995-ös szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 49. szezonja volt. A győztes a Houston Rockets lett, amely a döntőben összesítésben 4–0-ra nyert az Orlando Magic ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa David Robinson, a döntő MVP-je Hakeem Olajuwon lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: David Robinson
Az év újonca: Grant Hill, Jason Kidd
Legjobb védekező játékos: Dikembe Mutombo
Legtöbbet fejlődött játékos: Dana Barros
Legjobb „hatodik” játékos: Anthony Mason

All-Star-mérkőzés 

MVP: Mitch Richmond
Vezetőedzők: Paul Westphal (Nyugat), Brian Hill (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba